Antonio Lombardi – scultore e artista

 Antonio Lombardi – Imprenditore  Italiano attivo nel campo dell'Edilizia, dell'Immobiliare e dei Servizi. Presidente di FEDERCEPICOSTRUZIONI -Federazione Nazionale delle Costruzioni - che  associa 10.200 Imprese Edili.